«Мамаша Картмана — грязная шлюха» () — тринадцатый эпизод первого сезона сериала «Южный Парк», премьера которого состоялась 25 февраля 1998 года. Это первая часть дилогии, вторая — «Мамаша Картмана по-прежнему грязная шлюха».

Сюжет 
Стэн, Кайл и Кенни стоят на остановке и удивляются, что Картмана до сих пор нет. Они решают не идти в школу, а сходить к нему. Придя в дом Картманов, они видят Эрика играющим на заднем дворе в странную игру: он сидит за столом вместе с несколькими игрушками, изображает чаепитие и говорит их голосами, какой он классный. Они решают, что у Картмана серьёзные эмоциональные проблемы, и решают проконсультироваться у мистера Мэки.

Мистер Мэки просит ребят снять поведение Эрика на видеоплёнку, чтобы он смог провести на её основе «психологическую экспертизу». Стэн, Кайл и Кенни снимают, комментируя, что это будет «самое смешное в мире домашнее видео». Эрик, закончив играть, решает откровенно поговорить со своей мамой — он спрашивает, есть ли у него отец. Та говорит, что Эрик был зачат на празднике пьяного амбарного танца, и последнее, что она помнит с этого дня — как она занималась любовью с индейским вождём Бегущая Вода.

Стэн, Кайл и Кенни собираются посмотреть шоу Терренса и Филлипа, однако дедушка Стэна не даёт им сделать этого, переключая на шоу «Самые тупые домашние видео Америки» Боба Сагета. Ребята ненавидят эту передачу, но, когда Боб Сагет анонсирует, что за победу в конкурсе можно получить $ 10.000, они решают отослать туда видео с «чаепитием» Картмана.

Тем временем Картман приходит к вождю Бегущая Вода; тот заявляет, что не мог быть отцом Эрика, ведь его мать — потаскуха. На том же празднике у них не успело ничего случиться, потому что она отвлеклась на Шефа. Поэтому Эрик решает, что он — «чёрный афроамериканец». Когда Стэн, Кайл и Кенни играют с картом на остановке, он приходит к ним, изображая из себя афроамериканца; те решают, что нынешнее поведение Эрика ещё смешнее чаепития. Затем Кенни заводит карт, но не справляется с управлением и попадает на рельсы, где его давит поезд.

Картман идёт к Шефу. Тот снимает его наряд и говорит, что они с Лиэн только целовались, после чего поёт песенку о том, откуда берутся дети. Когда Эрик спрашивает прямо, с кем последним была его мать, Шеф вспоминает, что это был мистер Гаррисон.

Эрик приходит в бар Саут-Парка и требует от Гаррисона признания отцовства. Хотя Джимбо и говорит, что Гаррисон голубой, тот признаёт, что занимался сексом с Лиэн, но затем объясняет, что практически все жители города также занимались с ней сексом. Находящийся неподалёку доктор Мефесто подаёт Эрику надежду, говоря, что может провести генетическую экспертизу всех жителей города и вычислить, кто является отцом Картмана. Однако экспертиза стоит $ 3.000, а у Эрика, естественно, нет таких денег.

Когда грустный Картман подходит к Стэну и Кайлу и сообщает, как у него всё плохо, те говорят, что могут дать ему денег, если выиграют в конкурсе тупейших домашних видео. Они вместе садятся смотреть финал; Картман впадает в бешенство, когда видит своё видео, однако немного успокаивается, осознавая, что у него есть шанс выяснить отцовство. Однако мальчикам не везёт: конкурс выиграет дедушка Стэна, снявший на видео гибель Кенни под поездом. Картман практически сходит с ума от бешенства, однако в финале передачи объявляется, что проигравшие финалисты получают по $ 3.000 — этого как раз хватит на экспертизу.

Доктор Мефесто собирает всех заинтересованных в своей лаборатории. После исследования круг претендентов на отцовство сужается до следующего списка:
 Офицер Барбреди
 Шеф
 Джимбо
 Мистер Гаррисон
 Нед
 Вождь Бегущая Вода
 Джеральд Брофловски
 Сам доктор Мефесто
 Обезьяночеловечек Кевин
 Команда Denver Broncos в составе 1989 г.

Доктор Мефесто готовится огласить результат. Голос за кадром спрашивает: «Кто же отец Эрика Картмана? Ответ на этот вопрос вы узнаете… через 4 недели!» Картман в бешенстве выругивается.

Продолжением истории стал эпизод «Мамаша Картмана по-прежнему грязная шлюха», вышедший через 7 недель после первой части.

Смерть Кенни 
Пытаясь завести карт, Кенни потерял над ним управление. Его понесло через лес и многие другие препятствия. Стэн и Кайл наблюдали за этим с ужасом, но в конце концов Кенни встал и оправился. Однако, когда Кенни помахал рукой друзьям, его сбил поезд — оказалось, что карт остановился на рельсах. Стэн произнёс: «О боже мой! Они убили Кенни!»; Кайл добавил: «Сволочи!» Позже неожиданно выяснилось, что дедушка Марш снял смерть Кенни на плёнку — ведь он, обойдя Стэна и Кайла, выигрывает с этой плёнкой в программе «Тупейшие домашние видео Америки». Увидев это, Стэн говорит: «О боже мой, они сняли на видео смерть Кенни!», Кайл заканчивает: «Сволочи!» Следует отметить, что во второй части этого эпизода — серии «Мамаша Картмана по-прежнему грязная шлюха» Кенни воскресает и снова погибает.

Персонажи 
В этом эпизоде впервые появляется любимая игрушка Картмана, лягушонок Клайд. Другие куклы, с которыми Эрик пьёт чай — Питер Панда (), Рампер Пупырчатый () и Полли-Вертихвостка (); они также появляются в последующих сериях.

На празднике пьяного амбарного танца можно заметить молодых Лиэн Картман, Джимбо, Неда, Карла Денкинса, офицера Барбреди, Шефа, мистера Гаррисона.

Пародии 

 Картман, одетый чёрным, пародирует целый ряд рэперов: его афро основано на причёске Kid из хип-хоп-дуэта Kid 'n Play, одежда, золотые медальоны и кеды — на участниках Run-D.M.C., а часы взяты от участника Public Enemy Flavor Flav. Трёхпальцевое кольцо Эрика содержит надпись PIE (Пирожок).
 Программа «Тупейшие домашние видео Америки» () — очевидная пародия на программу «Смешнейшие домашние видео Америки» ().

Факты 

 Телеведущий Джей Лено снова озвучил кошку Картмана Китти (впервые он сделал это в пилотном эпизоде «Картман и анальный зонд»).
 Песню, звучащую всякий раз, как миссис Картман снова «влюбляется», поёт Тодди Уолтерс.
 В кабинете мистера Мэки висят плакаты, намекающие на основную тему эпизода: «Father & Son Day is coming!» (), «Dads are dandy» (), «If you don’t have a dad, you’re a bastard» ().
 У дедушки Марша, когда он сидит за телевизором, в руках петля. Видимо, он всё ещё не оставляет попытки покончить с собой.
 По телевизору идёт анонс телефильма Терренса и Филлипа «Не без моего ануса», который стал следующим эпизодом «Южного парка».
 Это первая серия в которой офицер Барбреди появляется в гражданской одежде. Следующий раз будет в эпизоде «Шаловливые ниндзя»
 Аудитория на шоу Боба Сагета — 34 человека. Среди них можно заметить сидящую в первом ряду женщину в синей одежде и с длинными коричневыми волосами; она появлялась ранее в эпизоде «Дэмиен» среди толпы людей, которые переголосовали за Сатану вместо Иисуса.
 В баре Иисус пьёт из Святого Грааля.
 В этом эпизоде появляется инопланетянин. Когда Нед в ответ на предположение о своём отцовстве говорит «Может быть», камера перемещается на Джеральда, и буквально на секунду можно заметить стоящего за вождём Бегущая Вода инопланетянина.
 Номер дома Картмана — 28201 (хотя в серии «Вулкан» был 1002).
 Хотя все серии первых двух сезонов сериала были переведены Дмитрием Пучковым («Гоблином»), этот эпизод почему-то не был показан транслировавшим сериал в его переводе каналом RenTV. Тем не менее, дорожка с переводом Гоблина появилась в интернете, и стала доступна всем желающим посмотреть мультфильм в таком переводе. В телевизионной трансляции впервые перевод этого эпизода Гоблином появился лишь через несколько лет — на канале 2×2.
 Когда в этом эпизоде дети снова обзывают мисс Крабтри, то на её просьбу повторить, что они сказали, вопреки традициям они говорят именно то, что говорили, а не созвучные приличные слова.
 В эпизоде «Город на краю вечности» во время вспоминания Стэном этой серии, показывается, что настоящим отцом Картмана является Джон Элвей, хотя это не так.

Критика 
Джеффри Эндрю Вайншток, автор книги «Серьёзно относясь к Южному парку», отметил, что этот эпизод является хорошим примером «своего рода эквивалентности этнической, расовой и сексуальной идентичности», но также отметил, что «юмор частично заключается в пародии Картмана на стереотипы массовой культуры коренных американцев и афроамериканцев». В своей книге «Американская политика и общество сегодня» Роберт Сингх отметил, что этот эпизод является наиболее ярким примером того, как грубое поведение Картмана является результатом воспитания без отца.

См. также 
 Не без моего ануса
 Мамаша Картмана по-прежнему грязная шлюха

Ссылки 
 «Cartman’s Mom Is a Dirty Slut» на South Park Studios.
 Сценарий серии «Cartman’s Mom Is a Dirty Slut».

Примечания